ABR kan syfta på:

 ABR – Australiens ledande bokrecenserande publikation, se Australian Book Review
 ABR-metoden – en mjölkundersökning i avsikt att ta reda på om ett nötkreatur infekterats av Bangs bakterie